Het ATP-toernooi van Genève (officieel Gonet Geneva Open) van 2021 werd van 16 tot en met 22 mei 2021 gespeeld in de Zwitserse stad Genève. De wedstrijden werden gespeeld op de gravelbanen van Tennis Club de Genève Eaux-Vives.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema 

Genève
ATP-toernooi van Genève